Liepach ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Liepach (1933–2007), deutscher Hörspiel-Regisseur
 Martin Liepach (* 1961), deutscher Gymnasiallehrer und promovierter Politologe